

Onomastica
Macedonio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Macedonio – patriarca di Aquileia
Macedonio I – arcivescovo di Costantinopoli
Macedonio II – patriarca di Costantinopoli
Macedonio di Tessalonica – scrittore bizantino
Cognome
Francesco Macedonio – regista teatrale italiano
Giuseppe Macedonio – ceramista, scultore e pittore italiano
Paolo Macedonio – attore, doppiatore, imitatore e sceneggiatore italiano

Altro 
 Macedonio – famiglia storica napoletana

Pagine correlate
Macedonia
Macedone